Het Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2020 (CAF vrouwen) is een internationaal voetbaltoernooi voor vrouwen. Met dit toernooi wordt bepaald welke landen er mogen deelnemen aan het vrouwentoernooi op de Olympische Zomerspelen 2020. De winnaar van dit toernooi kwalificeert zich voor dat toernooi. De nummer 2 speelt een play-off tegen de nummer 2 van Zuid-Amerika.

Opzet
Er wordt gespeeld in vijf rondes. Een aantal landen krijgt een bye voor de eerste ronde. Dat zijn de 7 landen die bij het vorige Olympische kwalificatietoernooi het beste presteerden.

Deelnemende landen
Van de 54 landen van de CAF waren er 25 die zouden doen aan de kwalificatie. Sierra Leone werd echter gediskwalificeerd en enkele landen trokken zich na de loting terug.

Legenda
(D): Gediskwalificeerd
(T): Teruggetrokken

Speelschema
 

Legenda
(wo) = gekwalificeerd door Walk-over.
(u) = gekwalificeerd door meer uit-doelpunten.
(bye) = gekwalificeerd doordat het land vrijgesteld was voor de eerste ronde.
(pen) = gekwalificeerd na strafschoppen.

Intercontinentale play-off
De nummer 2 speelt tegen de nummer 2 van het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi, dat was Chili.

Externe links
Olympic Games CAF

Voetbal in 2019
Voetbal in 2020
Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2020